Gens — свободный эмулятор игровой приставки Sega Mega Drive (также известной как Sega Genesis) (и дополнений к ней: Sega-CD и 32x) для Windows, POSIX-систем и Xbox. Впервые появился в 1999 году и на данный момент является одним из лучших эмуляторов этой приставки. Написан на 35 % на языке C/C++ и на 65 % на ассемблере.

Совместимость 
Эмулятор обладает очень высокой совместимостью:
 Sega Mega Drive — около 93 % игр работают идеально, 5-6 % с небольшими проблемами и 1-2 % неиграбельны.
 Sega-CD — 90 %.
 32x — 75 %.

Возможности 
 Сохранение игры в любой момент.
 Поддержка Game Genie.
 Поддержка сетевой игры.
 Графические фильтры, сглаживающие изображение при увеличении.
 Настройка частоты звука, стереозвук.

Модификации 
В 2003 году общественность получила доступ к исходным кодам эмулятора — они были выложены на сервисе SourceForge.net. Последней доступной там версией является 2.12b.

Но весной 2006 года на официальном сайте программы появилась версия 2.14 с небольшими дополнениями из Gens32.

В 2008 году проект снова активизировался, были устранены некоторые проблемы с интерфейсом в Linux и подобных системах — выпущенные версии носят номера 2.15.

Также, на базе оригинальных исходных кодов эмулятора было создано несколько модификаций.

 Gens Plus! — поддержка дополнительных графических фильтров, добавлена эмуляция Sega Master System и Sega Game Gear и множеством других опций.
 Gens32
 Gens/GS — модификация Gens от Дэвида Корса (англ. David Korth). В этой модификации исправлены ошибки, добавлены новые графические фильтры, которые улучшают качество графики и повышают продуктивность эмулятора, а также добавлена возможность использования внешних плагинов.

Ссылки 
 Gens, официальный сайт
 Gens, проект на SourceForge.net

Эмуляторы Sega Mega Drive
Свободные эмуляторы